

События

По месту

Римская империя 
 Консулы Марк Нуммий Цейоний Альбин и Декстер.
 Моровая язва опустошает весь римский мир. Потеряны все земли за Дунаем.
 Король Оденат из Пальмиры объявляет себя правителем области к западу от реки Евфрат и получает от Римского императора Галлиена титул — Вождь востока.
 Около 263 — Нападениям готов подвергались Коринф, Спарта, Аргос. Осада Афин, Фессалоники. Готы побывали у берегов Афона, на Крите, Родосе, Кипре.

Китай 
 Под ударами вэйских полководцев пало царство Шу-Хань.

По теме

Наука 
 Лю Хуэй пишет комментарии к Математике в девяти книгах, описывая то, что позднее будет называться методом Гаусса, вычислениями числа Пи и т. д.

Родились 
 Ок. 263 — Евсевий Кесарийский, отец церковной истории.

Скончались 
 Дун Цзюэ, генерал Шу.
 Фу Цянь, генерал Шу.
 Императрица Мин Юань, жена Цао Жуя.
 Лю Чэнь, пятый сын Лю Шаня.
 Жуань Цзи, поэт и музыкант живший в конце династии Восточная Хань.
 Чжугэ Шан, сын Чжугэ Чжаня, внук Чжугэ Ляна (родился в 245 году).
 Чжугэ Чжань, генерал царства Шу, сын Чжугэ Ляна (родился в 227 году).
 Цзун Ю, военный и политический лидер царства Шу.

См. также